Кривоша́пкино — село в Киренском районе Иркутской области. Входит в Киренское городское поселение.

Расположено на правом берегу реки Лена, в 10 км к западу от города Киренска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена